Глубоковский сельсовет

Российская Федерация

Алтайский край 

 Глубоковский сельсовет Завьяловского района

Архангельская область 

 Глубоковский сельсовет Коношского района

Украина

Харьковская область 

 Глубоковский сельский совет Харьковского района (упразднён в 2020 году)